Dunkirk peut désigner :

Toponymes

le nom anglais de Dunkerque, ville française située dans le département du Nord ;

Dunkirk, une localité du comté de Jay dans l'Indiana ;
 Dunkirk, une localité du comté de Calvert dans le Maryland ;
 Dunkirk, une localité du comté de Toole dans le Montana ;
 Dunkirk, une ville du comté de Chautauqua dans l’État de New York ;
 Dunkirk, un village du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Dunkirk, une localité du comté de Hardin dans l'Ohio ;
 Dunkirk, une localité du comté de Dane dans le Wisconsin ;

Dunkirk, un village dans le Cambridgeshire, en Angleterre ;
 Dunkirk, un village dans le Cheshire, en Angleterre ;
 Dunkirk, un habeau rural dans le nord du South Gloucestershire ;
 Dunkirk, un village entre Faversham et Canterbury, dans le Kent, en Angleterre ;
 Dunkirk, un village dans le Norfolk, en Angleterre ;
 Dunkirk, un quartier résidentiel de la ville de Nottingham, en Angleterre ; 
 Dunkirk, un village dans le Staffordshire, en Angleterre ;
 Dunkirk, un village dans le Wiltshire, en Angleterre.

Titres

Cinéma 
Dunkirk est le titre de plusieurs films : 
 Dunkirk, titre original d'un film britannique réalisé par Leslie Norman, sorti en 1958, dont le titre français est Dunkerque ;
 Dunkirk, titre original d'un film d'action américano-britannico-français de Christopher Nolan, sorti en  2017.

Télévision 
 Dunkirk, un feuilleton télévisé réalisé par Alex Holmes, initialement diffusé en 2004 avec Kevin McNally (Maj Gen Harold Alexander) et Richard Bremmer (Vice Adm Sir Bertram Ramsay RN).

 Musique 
 Dunkirk'', chanson du groupe anglais Camel.
Homonymie de localités aux États-Unis